Ичери-шехер:

 Ичери-шехер — исторический центр Баку
 Ичери-Шехер — станция Бакинского метрополитена